Als nicäisches Glaubensbekenntnis (symbolum Nicenum) werden christliche Bekenntnisse bezeichnet:

 Bekenntnis von Nicäa, Ergebnis des ersten Konzils von Nicäa im Jahre 325
 Nicäno-Konstantinopolitanum, Bekenntnis des ersten Konzils von Konstantinopel von 381, das in vielen christlichen Kirchen in der Liturgie verwendet wird